Sorbo ist der Familienname der folgenden Personen:

 Kevin Sorbo (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler
 Sam Sorbo (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin, Hörfunkmoderatorin und Autorin